i una obra musical anomenada Grand Duo pot referir-se a...

 Sonata per a violí en la major, D 574 (Schubert), per a violí i piano.
 Sonata en do major per a piano a quatre mans, D 812 (Schubert), per a dos pianos.
 Gran duo concertant (Chopin), per a cel·lo i piano.
 Gran duo concertant (Bottesini), per a dos contrabaixos i orquestra.
 Grand Duo Concertant (Weber), per a clarinet i piano.

Pàgines de desambiguació